

Persone
 Achille Bocchi (1488-1562) – umanista italiano
 Adolfo Bocchi (1892 – ...) – bobbista italiano
 Amedeo Bocchi (1883-1976) – pittore italiano
 Angelo Bocchi (1909–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Carlo Bocchi (1752-1838) – avvocato, giudice, politico e intellettuale italiano
 Faustino Bocchi (1659-1741) – pittore italiano
 Fausto Bocchi - politico italiano
 Francesco Bocchi (1548-1613 o 1618) – scrittore e critico d'arte italiano
 Francesco Girolamo Bocchi (1748-1810) – storico e archeologo italiano
 Gianluca Bocchi (1954) – filosofo italiano
 Giuseppe Antonio Bocchi (1679-1770) – presbitero italiano
 Norberto Bocchi (1961) – giocatore di bridge italiano
 Orlando Bocchi (1904-1932) – calciatore italiano
 Mabel Bocchi, propr. Liliana Mabel Bocchi (1953) – ex cestista italiana
 Norberto Bocchi (1961) – giocatore di bridge italiano
 Oscar Bocchi (1902–...) – calciatore italiano
 Renzo Ildebrando Bocchi (1913-1944) – giornalista, poeta e partigiano italiano
 Roberto Bocchi (1953) – attore italiano
 Tobia Bocchi (1997) – triplista italiano
 Zenobio Bocchi (XVI secolo–XVII secolo) – religioso e botanico italiano

Altro
 Museo Amedeo Bocchi – museo di Parma
 Palazzo Bossi Bocchi – edificio di Parma